Il singolare del Bausch & Lomb Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Tatiana Golovin 6–2, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Nadia Petrova (finale)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (quarti di finale)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Dinara Safina (quarti di finale)
  Ana Ivanović (semifinali)
  Li Na (secondo turno)
  Tatiana Golovin (campionessa)
  Vera Zvonarëva (ritiro)

  Marion Bartoli (primo turno)
  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Sybille Bammer (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Zheng Jie (terzo turno)
  Al'ona Bondarenko (terzo turno)
  Martina Müller (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2007